Olender (taniec) − polski taniec ludowy, należący do grupy regionalnych tańców kurpiowskich
 Olender (nazwisko) − polskie nazwisko
 Wiesław Olender − radny gminy Zgierz, Honrowy Obywatel Miasta Zgierza

Zobacz też 
 Olędrzy – osadnicy z Fryzji i Niderlandów